Dire est un woreda.
 Dire est une revue de vulgarisation scientifique.
 Diré est une ville du Mali.